Позо Нуеве има више значења:

 Позо Нуеве (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Позо Нуеве (Мани), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику